Nou Cinema Espanyol, generació de directors de cinema espanyol de la segona meitat del segle XX
 NCE també és el codi IATA de l'Aeroport de Niça-Costa Blava, de la ciutat de Niça, a França